Опалєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Опалєв Валентин Олегович — український актор, теле- та кінопродюсер.
 Опалєв Максим Олександрович (*1979) — російський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).
 Опалєв Олександр Олексійович (1912—1945) — Герой Радянського Союзу (1945, посмертно).
 Опалєв Олексій Костянтинович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).

Російські прізвища